Села в Україні:
 Гнильче — Рівненська область, Дубенський район
 Гнильче — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район